Сент-Оме́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 60 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6912 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14494,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Джонні Шут (*1941) — відомий у минулому французький футболіст, воротар.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Омер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале